Ikkarluttusut bezeichnet:
 Ikkarluttusut (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarluttusut (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland